La Couleur du crime est le titre de plusieurs œuvres :
 La Couleur du crime (Freedomland), film américain réalisé par Joe Roth, sorti en 2006.
 La Couleur du crime, roman policier historique écrit par Martine Pouchain paru en 2006